Четыркин, имеет женскую форму Четыркина — русская фамилия.
 Четыркин, Борис Николаевич (1925—1987) — профессор, Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР, ректор Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства
 Четыркин, Всеволод Александрович (1908—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Четыркин, Евгений Михайлович (1926—2016) — советский учёный, доктор экономических наук.
 Четыркин, Константин Григорьевич (род. 1951) — российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Четыркин, Роман Сергеевич (1797—1865) — военный врач, один из организаторов медицинской службы русской армии.
 Четыркина, Ирина Александровна (1901—1987) — российский учёный, энтомолог.

 См. также 
 Четыркина — упразднённая деревня в южной части Свердловской области, в Каменском городском округе.